Thorkild Grosbøll (1948-2020), Deense voorganger
 Winni Grosbøll (1976), Deense docente en politica voor Socialdemokraterne